Ераго-кон-Ораго () — коммуна в Италии, располагается в провинции Варесе области Ломбардия.

Население составляет 4687 человек, плотность населения составляет 1172 чел./км². Занимает площадь 4 км². Почтовый индекс — 21040. Телефонный код — 0331.

Ераго-кон-Ораго — родина знаменитого защитника футбольного клуба «Милан» Алессандро Костакурты, вице-чемпиона мира 1994 года.

Ссылки